Коре́ць (кірець, коряк) — металевий або дерев'яний кухоль чи ківш із держаком
 Коре́ць (кірець, коряк) — стара міра сипких тіл, що дорівнює 100 кг; центнер (на Південній Лемківщині — 25 кг).
 Корець — лопать наливного водяного колеса, що складається з двох дощок (млин з таким колесом називався коречник).

Топоніми 

 Корець — місто в Україні, Рівненського району, Рівненської області.
 Новий Корець — село в Україні, Корецького району Рівненської області.
 Старий Корець — село у складі Жадківської сільради Корецького району Рівненської області.

Прізвище 

 Корець Роман Миколайович (1981—2015) — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Інше 
 «Корець» — морський буксир ВМСУ.